La ville de Sébastopol a subi deux sièges :
 le premier siège de Sébastopol de 1854 à 1855 pendant la guerre de Crimée ;
 le second siège de Sébastopol de 1941 à 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Arts

 Siège de Sébastopol, un cyclorama peint par Franz Roubaud en 1905.
Sebastopol